Premijer liga – torneo di pallavolo femminile 
 Premijer liga – torneo di pallavolo maschile